Termin -{S38}- ima više značenja.

 S-oznake, S38: U slučaju da ventilacija nije odgovarajuća potrebno je zaštititi respiratorne organe odgovarajućom opremom
 -{USS S-38 (SS-143)}-, podmornica